When Somebody Loves You — девятый студийный альбом американского кантри-певца Алана Джексона, вышедший 7 ноября 2000 года на лейбле Arista Nashville. Продюсером был Keith Stegall. Диск Джексона достиг первого места в кантри-чарте Top Country Albums и получил платиновую сертификацию.

Об альбоме 
Третий сингл альбома «Where I Come From» возглавил кантри-чарт Hot Country Singles. When Somebody Loves You достиг позиции номер 15 в американском хит-параде Billboard 200, а также в 5-й раз в карьере Джексона возглавил кантри-чарт Top Country Albums. В августе 2001 года Under the Influence был сертифицирован в платиновом статусе RIAA.
Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, но также и критические, например от журнала People.

Список композиций

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Синглы

Годовые итоговые чарты

Сертификации и продажи

Примечания 

Альбомы США
Кантри-альбомы
Альбомы Алана Джексона
Альбомы Arista Records